NSE eller Nse kan syfta på:

 NSE – Kenyas aktiebörs, se Nairobi Stock Exchange
 NSE – Nigerias aktiebörs, se Nigerian Stock Exchange
 NSE – Norwegian Air Sweden, ett svenskt lågprisflygbolag
 NSE – IATA:s kod för ett flygfält i Milton, Florida, USA, se NAS Whiting Field - North